

 Rin Ishigaki (1920-2004), poétesse japonaise.

Géographie

Japon 
 Ishigaki, ville située dans la préfecture d'Okinawa
 Aéroport d'Ishigaki, aéroport situé à Ishigaki
 Triathlon d'Ishigaki, épreuve annuelle de triathlon, qui se déroule à Ishigaki
 Ishigaki-jima, île principale de l'archipel Yaeyama

Environnement 
 Parc national d'Iriomote-Ishigaki, parc national japonais situé sur les îles Yaeyama, dans la préfecture d'Okinawa

Astronomie 
 (10179) Ishigaki, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes